Stazione meteorologica di Catania Centro se stai cercando la stazione meteorologica della città di Catania
Stazione meteorologica di Catania Fontanarossa se stai cercando la stazione meteorologica di Catania Fontanarossa
Stazione meteorologica di Catania Sigonella se stai cercando la stazione meteorologica di Catania Sigonella